Herzen kan syfta på:

 3052 Herzen – en asteroid i huvudbältet
 Universitetet Herzen – ett iniversitet i Sankt Petersburg
 Aleksandr Herzen (1812–1870), en rysk författare